Денике — фамилия.

Известные носители:
 Денике, Борис Петрович (1885—1941) — историк искусства, доктор искусствоведения, профессор.
 Денике, Юрий Петрович (1887—1964) — социолог, публицист, видный политический деятель русской эмиграции; брат Б. П. Денике.